

Codici 
 ERZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Erzurum (Turchia)

Musica 
 Erz  – cantante italiano